Die Erste Division 1988/89 war die 86. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. August 1988 und endete am 13. Mai 1989.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. RWD Molenbeek und der KRC Genk, der aus der Fusion von KFC Winterslag und KSV THOR Waterschei hervorgegangen war, stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1988/89